Skären kan syfta på:

Finland

 Skären, Kristinestad, Österbotten, 
 Skären, Pargas, Åboland, 
 Skären, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Skären (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun och Vallentuna kommun,  (27,7 ha)
 Skären (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (9,47 ha)
 Skären (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (44,8 ha)
 Skären, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (13,5 ha)

Se även
Skäret

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn